Příjmení Rogowski nosí více významných osobností:

 Anna Rogowská (* 1981) – polská atletka
 Franz Rogowski (* 1986) – německý herec
 Olivia Rogowská (* 1991) – australská profesionální tenistka